Sindicato de México puede referirse a:

 Los sindicatos de México, organizaciones laborales.
 Sindicato, equipo de béisbol mexicano.